Cescau ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Cescau (Ariège) im Département Ariège
 Cescau (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques